Dynamite (Afrojack), een muzieknummer uit 2014
 Dynamite (danceact), een Vlaamse danceact uit Zaventem
 Dynamite (Jamiroquai), een single van de Britse band Jamiroquai
 Dynamite (Taio Cruz), een single van de Engelse R&B-zanger Taio Cruz
 Dynamite (Vanessa), een single van de Nederlandse zangeres Vanessa
 Dynamite (BTS), een single van K-popgroep BTS
 Dyna-mite, een single van de Britse glamrockband Mud
 Dynamite (1929), een film uit 1929 van Cecil B. DeMille
 Dynamite (2004), een film uit 2004 van Walter Baltzer